Річард Гренелл (; нар. , Дженісон, штат Мічиган) — посол Сполучених Штатів в Німеччині з 2018.

Біографія 
Закінчив , здобув ступінь магістра державного управління в Школі управління ім. Джона Ф. Кеннеді Гарвардського університету.

Гренелл був політичним радником низки відомих республіканців, у тому числі Джорджа Патакі і Дейва Кемпа.

2001 року президент Джордж Буш призначив Гренелла прессекретарем постійного представника США при ООН, пропрацював Гренелл на цій посаді до 2008 року. 2009 року він заснував компанію Capitol Media Partners. Штатний коментатор на телеканалі Fox News.

На президентських виборах у 2012 році брав участь у кампанії Мітта Ромні.

Розглядався на посаду постійного представника при НАТО і посла в ООН.

Гренелл — відкритий гей.

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Мічигану
Випускники Гарвардського університету
Посли США в Німеччині
Республіканці США
ЛГБТ-політики
Республіканці Каліфорнії
Чоловіки - геї
Кабінет Дональда Трампа